|-
| 127901 - || || 6 d'abril, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127902 - || || 6 d'abril, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127903 - || || 3 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127904 - || || 3 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127905 - || || 4 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127906 - || || 6 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127907 - || || 6 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127908 - || || 4 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127909 - || || 4 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127910 - || || 4 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127911 - || || 6 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127912 - || || 4 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127913 - || || 5 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127914 - || || 7 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127915 - || || 8 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127916 - || || 8 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127917 - || || 8 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127918 - || || 8 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127919 - || || 9 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127920 - || || 9 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127921 - || || 9 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127922 - || || 9 d'abril, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127923 - || || 8 d'abril, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127924 - || || 7 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127925 - || || 7 d'abril, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127926 - || || 9 d'abril, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127927 - || || 10 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127928 - || || 10 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127929 - || || 9 d'abril, 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 127930 - || || 5 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127931 - || || 4 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127932 - || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127933 - || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127934 - || || 22 d'abril, 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 127935 - || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127936 - || || 23 d'abril, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127937 - || || 23 d'abril, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 127938 - || || 25 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127939 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127940 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127941 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127942 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127943 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127944 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127945 - || || 24 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127946 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127947 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127948 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127949 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127950 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127951 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127952 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127953 - || || 24 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127954 - || || 24 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127955 - || || 25 d'abril, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127956 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127957 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127958 - || || 25 d'abril, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127959 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127960 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127961 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127962 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127963 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127964 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127965 - || || 24 d'abril, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127966 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127967 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127968 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127969 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127970 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127971 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127972 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127973 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127974 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127975 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127976 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127977 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127978 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127979 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127980 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127981 - || || 29 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127982 - || || 29 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127983 - || || 29 d'abril, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 127984 - || || 28 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127985 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127986 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127987 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127988 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127989 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127990 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127991 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127992 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127993 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127994 - || || 30 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127995 - || || 29 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127996 - || || 30 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127997 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127998 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127999 - || || 29 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128000 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
7